Il Gruppo 6 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso cinque squadre e vide la vittoria finale della , che concluse il gruppo a pari punti con i  ma ebbe accesso alla fase finale per merito del maggior numero di gol segnati.

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
6 reti
  Santillana

5 reti

  Frank Stapleton

  Ruud Gullit

  Poli Rincón

4 reti

  Dick Schoenaker

  Antonio Maceda

3 reti

  Peter Houtman

  Juan Antonio Señor

2 reti

  Liam Brady
  Gerry Daly
  Mark Lawrenson

  Kevin Sheedy
  Gary Waddock
  Carmel Busuttil

  Frank Rijkaard
  Cees van Kooten
  Rafael Gordillo

1 rete

  Marteinn Geirsson
  Silvio Demanuele
  Emanuel Fabri
  Ernest Spiteri-Gonzi
  Bud Brocken
  Hugo Hovenkamp
  Ronald Koeman

  Edo Ophof
  Marco van Basten
  Ben Wijnstekers
  Tony Grealish
  Ashley Grimes
  Kevin O'Callaghan
  Michael John Robinson

  Mickey Walsh
  Francisco José Carrasco
  Rafael Gordillo
  Juan Carlos Pedraza
  Víctor Muñoz
  Manuel Sarabia

autoreti
  Mick Martin (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 7 su uefa.com

 Q